

Френдсвілл — місто, штат Меріленд
 Френдсвілл — місто, штат Пенсільванія
 Френдсвілл — місто, штат Теннессі